Island Number 1 ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Island Number 1 (Illinois)
 Island Number 1 (Kentucky)
 Island Number 1 (Nebraska)

Siehe auch:
 Island Number One